El término pulgón (plural pulgones) puede referirse a:

Deportes 
 El apodo del Club Atlético 9 de Julio (Arequito).

Geografía 
 La localidad del Kirguistán llamada Pulgon (Kirguistán).

Zoología 
 El nombre común general de los insectos de las superfamilias Aphidoidea y Phylloxeroidea;
 Especialmente los de la familia Aphididae (véase Aphidoidea);
 el nombre común de un miembro de la superfamilia Phylloxeroidea que ataca la vid (el pulgón de la vid), más comúnmente llamado filoxera;
 el nombre común de un coleóptero crisomélido que ataca la vid (el pulgón de la vid);
 el nombre común de otro coleóptero crisomélido que ataca la alfalfa (el pulgón de la alfalfa).